Toyotastadion, stadion in Japan
 Toyota Stadium (Texas), stadion in Texas Verenigde Staten